«Agustín Sánchez» - conjunto de un nombre propio Agustín y primer apellido Sánchez - puede referirse a:

Personajes 
 Agustín Sánchez-Lavega (1954-), astrofísico español;
 Agustín Sánchez Quesada (1931-), futbolista español;
 Agustín Sánchez Rodrigo (1870-1933), escritor español;
 Agustín Sánchez Vidal (1948-), cineasta español;